

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Krynki – miasto
 Krynki – części wsi Kotorów w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice
 Krynki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Paprotnia 
 Krynki – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Inne 
 Krynki – gmina miejsko-wiejska w woj. podlaskim, w pow. sokólskim
 Krynki – dawna gromada w pow. sokólskim w woj. białostockim

Zobacz też 
 Dekanat Krynki, Krynki Borowe, Krynki-Białokunki, Krynki-Jarki, Krynki-Sobole, Krynka